Осиче се може односити на:
 Осиче (Крива Паланка), насељено место у општини Крива Паланка, Северна Македонија
 Осиче (Старо Нагоричане), насељено место у општини Старо Нагоричане, Северна Македонија